Joe or Joseph Jackson kan henvise til:

 Joseph Jackson (19282018), far til og manager for Michael Jackson og The Jacksons/Jackson 5
 Joe Jackson (musiker) (født 1954), britisk new wave singer-songwriter